Список ссавців Вірменії містить перелік видів, зареєстрованих на території Вірменії (південно-східна Європа, західна Азія). 

Із 94 зазначених в таблиці видів, 1 — під критичною загрозою, 3 перебувають під загрозою зникнення, 5 є уразливими, 10 перебувають у стані близькому до загрозливого.

Для того, щоб позначити охоронний статус кожного виду за оцінками МСОП, використовують такі теги:

Список

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку  на  вебсайті МСОП

Вірменія
Ссавці Вірменії
Списки:Вірменія